Fjärdsbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdsbådan, Vörå, Österbotten, 
 Fjärdsbådan, Nykarleby, Österbotten, 
 Fjärdsbådan, Korsnäs, Österbotten,

Se även
Fjärdbådarna

Robotskapade Finlandförgreningar